De Baerkestoren was een toren in de vestingwerken van de Nederlandse stad Venlo.

Van deze toren is alleen bouwjaar bekend: 1387. Daarmee is het mogelijk een van de originele torens, maar dit is niet met zekerheid te zeggen. Verdere gegevens ontbreken.

Vestingwerk van Venlo